Domaine de Mori (Bungo)
 Domaine de Mori (Izumo)